Richti steht für: 
 Richti-Areal, ein Quartier in der Gemeinde Wallisellen, Kanton Zürich
 Richterswil, eine Gemeinde im Kanton Zürich